Schilke ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Schilke (1892-Tod unbekannt), deutscher Politiker
 Fritz Schilke (1899–1981), deutscher Pferdeexperte